Asajirus är ett släkte av sjöpungar. Asajirus ingår i familjen Hexacrobylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Asajirus